Sánchez de Ávila puede referirse a:

Sancho Sánchez de Ávila, muerto en la toma de Cuenca (1176).
Alfonso Sánchez de Ávila, obispo de Ciudad Rodrigo (1428).
Álvaro Sánchez de Ávila, del Castillo de la Rocha Forte (1456).
Tomás Sánchez de Ávila (1550-1610), teólogo jesuita.